National Tourist Board steht für die folgende Tourismusorganisationen:

 National Tourist Board (Sambia), Sambia
 National Tourist Board (Sierra Leone), Sierra Leone